Het derde editie van het ATP-toernooi van Winston-Salem, ook bekend als "Winston-Salem Open", werd van 18 tot en met 24 augustus 2013 gespeeld in de Amerikaanse stad Winston-Salem. De tenniswedstrijden werden gespeeld op de hardcourtbanen van de campus van de Wake Forest University.

Het enkelspel werd gewonnen door Jürgen Melzer. Hij won na de opgave van Gaël Monfils bij een stand van 6-3 en 2-1. Het dubbelspel werd gewonnen door Daniel Nestor en Leander Paes. Zij versloegen in de finale Treat Huey en Dominic Inglot met 7-6(10) en 7-5.

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
  Officiële website
 Enkel schema
 Dubbel schema

Winston-Salem
ATP-toernooi van Winston-Salem